Лос Пуертеситос има више значења:

 Лос Пуертеситос, Ехидо де Басте (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Пуертеситос, Ринкон де лос Буејес (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пуертеситос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пуертеситос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пуертеситос (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пуертеситос, Лос Пуертос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пуертеситос (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Пуертеситос, Ел Пуертесито (Бавијакора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику